Стефан V (VI) — Папа Римський.
 Стефан V Арпад — угорський король.
 Стефан V Лакуста — молдавський господар.
 Стефан Урош V — сербський цар.